Vérandas Willems–Crelan (UCI Team Code:  VWC) — бельгийская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2013 году. Зарегистрирована в Бельгии.

Континентальная команда UCI (2013-2016), проконтинентальная команда UCI (с 2017).

2018 год для команды омрачён гибелью 8 апреля на Париж — Рубе двадцатитрёхлетнего гонщика Михаэля Голартса, у которого случился инфаркт миокарда .

Команда использует велосипеды марки Stevens.

Известные гонщики команды
  Димитри Клайс (2015)
  Тимоти Дюпон (2016-2017)
  Ваут ван Арт (с 2017)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Победы

Сезон 2016

Состав

Победы

Победы 

2014
 Флеш дю Сюд Генеральная классификация — Гаэтан Билль
 Этап 2 — Гаэтан Билль
 Пролог Тур Сибиу — Оливер Пардини
 Grand Prix de la ville de Pérenchies  — Гаэтан Билль
2015
 Тур Нормандии Генеральная классификация — Димитри Клайс
 Этап 4 Тур Хорватии — Димитри Клайс
 Этап 1 Флеш дю Сюд — Гаэтан Билль
 Париж — Аррас Тур Генеральная классификация — Юри Каллеу
 Этап 1 (КГ)
 Тур Валлонии  — Стеф Ван Зуммерен
 Международный велотрофей Йонга Мар Мудига  — Димитри Клайс
 Grand Prix de la ville de Pérenchies  — Димитри Клайс
 Пролог (ИГ) Вольта Португалии — Гаэтан Билль
 Giro del Friuli-Venezia Giulia  — Гаэтан Билль
 Ronde van Midden-Nederland Генеральная классификация — Оливер Пардини
 Этап 1 (КГ)
2016
 Этап 2 Дварс дор Вест-Фландерен — Тимоти Дюпон
 Rabobank Dorpenomloop Rucphen  — Аидис Круопис
 Нокере Курсе  — Тимоти Дюпон
 Этапы 1, 3 и 6 Тур Нормандии — Тимоти Дюпон
 Dwars door de Vlaamse Ardennen  — Тимоти Дюпон
 Ronde van Overijssel  — Аидис Круопис
 Grand Prix Criquielion  — Тимоти Дюпон
 Париж — Аррас Тур  Генеральная классификация — Аидис Круопис
 Этапы 1 и 2 — Аидис Круопис
 Мемориал Филиппа Ван Конингсло  — Тимоти Дюпон
 Этап 2 Ronde de l'Oise — Дрис Де Бондт
2017
 Тур Лимбурга  — Ваут ван Арт
 Bruges Cycling Classic  — Ваут ван Арт
 Гран-при Пино Черами  — Ваут ван Арт
 Рад ам Ринг  — Хюб Дёйн
2018
 Этап 4 Этуаль де Бессеж — Шон Де Би

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Verandas Willems - Crelan - Charles на FirstCycling 

Велосипедные команды